

Села 
 Петрашівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Горішньоплавнівська міська громада
 Петрашівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Градизька селищна громада (до 2020 року — Глобинський район)